Petita i mitjana empresa, empresa amb un nombre de treballadors inferior a un límit establert
 Parc Mòbil de l'Estat, matrícula que distingeix els vehicles propietat de l'administració de l'estat
 Mioclònia epilèptica progressiva (del seu nom en anglès Progressive Myoclonus Epilepsy), síndrome epilèptica caracteritzada per mioclònia
 pme també és el codi ISO 639-3 del pwaamèi, llengua austronèsia parlada a Nova Caledònia